Demokratikus Koalíció  magyarországi politikai párt
 Demokratikus Koalíció (Görögország, 1936) egykori görögországi politikai szervezet
 Demokratikus Koalíció (Görögország, 2015) mai görögországi politikai párt